Take Me Higher – album di Diana Ross del 1995
 Take Me Higher – singolo di Diana Ross del 1995
 Take Me Higher – singolo di Inna del 2014